Introspective, a Pet Shop Boys negyedik stúdióalbuma (1988)
 Introspective, az Amber Smith negyedik stúdióalbuma (2008)